Roberto Cortellini (Brescia, 1982. május 19. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Roberto Cortellini adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1982-ben született személyek
Olasz labdarúgók
A Brescia Calcio labdarúgói
Az AC Lumezzane labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az AC Cesena labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
A Modena labdarúgói
A FeralpiSalò labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek